André Cazamian (1875-1944), poète français.
 Louis Cazamian (1877-1965), critique littéraire français, frère du précédent.
 Madeleine Cazamian (1884-1979), angliciste et traductrice française, épouse du précédent.